Willem Diemer (1837-1926), theoloog en predikant
 Willem Diemer (1891-1953), een politicus
 Willem Diemer (1922-1994), een neerlandicus